Студенец — может означать:

 Студенец — бывшая дворянская усадьба на территории ПКиО «Красная Пресня» в Пресненском районе Москвы.
Студенец — поморское название Баренцева моря

Водотоки 
 Студенец (приток Парцы) — в Пензенской области и Мордовии.
 Студенец (приток Черни) — в Тульской и Орловской областях.
 Студенец (приток Дона) — в Липецкой области.
 Студенец (приток Курлака) — в Воронежской области.
 Студенец (приток Пулохмы) — в Ярославской области.
 Студенец (приток Москвы) — в Москве.
 Студенец (приток Цны) — в Тамбове.
 Студенец (ручей в Петрозаводске).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Студенец — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Студенец — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Студенец — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Студенец — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Студенец — деревня в Сморгонском районе Гродненской области, Войстомский сельсовет.
 Студенец — деревня в Сморгонском районе Гродненской области, Коренёвский сельсовет.
 Студенец — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Студенец — деревня в Логойском районе Минской области.
 Студенец — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Студенец — деревня в Костюковичском районе Могилёвской област

Болгария 
 Студенец — село в общине Лозница Разградской области.
 Студенец — город в общине Чепеларе Смолянской области.

Россия 
 Студенец — посёлок в Устьянском районе Архангельской области.
 Студенец — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Студенец — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Студенец — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Студенец — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Студенец — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Студенец — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Студенец — село в Жиздринском районе Калужской области.
 Студенец — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Студенец — посёлок в Усть-Вымском районе Коми.
 Студенец — деревня в Островском районе Костромской области.
 Студенец — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Студенец — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Студенец — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Студенец — посёлок в Сосковском районе Орловской области.
 Студенец — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Каменском районе Пензенской области.
 Студенец — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Студенец — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Студенец — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Студенец — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Студенец — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Студенец — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Студенец — посёлок в Спасском районе Рязанской области.
 Студенец — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Студенец — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Студенец — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Студенец — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Студенец — село в Венёвском районе Тульской области.
 Студенец — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Студенец — село в Сурском районе Ульяновской области.
 Студенец — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Студенец — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Студенец — село в Каневском районе Черкасской области.
 Студенец — село в Городнянском районе Черниговской области.

Чехия 
  — Семилийский район.

См. также 
 Студенецкое
 Студенецкий
 Студенецкое сельское поселение
 Русский Студенец
 Татарский Студенец